Jean-Luc Delarue (1964-2012) – presentatore televisivo francese
 Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945) – giornalista, scrittore e scultore francese
 Maurice Delarue (1914-2013) – giornalista francese